Forty Mile steht für:

 Forty Mile (Yukon), Geisterstadt im kanadischen Territorium Yukon an der Mündung des Fortymile River in den Yukon und war die erste Stadt im Yukon-Territorium
 Fortymile River, Fluss in Alaska und im kanadischen Territorium Yukon und mündet bei Forty Mile in den Yukon
 Forty-Mile-Scrub-Nationalpark im Nordosten des australischen Bundesstaates Queensland